Miejscowości w USA:
 Leola – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Leola – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McPherson
 Leola – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Leola (ang. Leola Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Leola (ang. Leola Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams